Zaborów (gromada w powiecie brzeskim)
 Zaborów (gromada w powiecie brzezińskim)
 Zaborów (gromada w powiecie pruszkowskim)
 Zaborów (gromada w powiecie wołowskim)